Stade Yacoub El Mansour – stadion piłkarski w Maroku, w Rabacie, na którym gra US Yacoub El Mansour. Mieści 2000 widzów.

Przypisy 

Architektura w Rabacie
Sport w Rabacie
Stadiony piłkarskie w Maroku